Список и краткое описание серий мультсериала «Супер-тюрьма», транслируемого телеканалом «Adult Swim».

Описание сезонов

Пилот: 2007

Сезон 1: 2008

Сезон 2: 2011

Сезон 3: 2012 

Супер-тюрьма